Рёдзи Онодэ́ра (; ) — японский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет в основном на позициях второго и первого.

Многократно был тренером женской сборной Японии, под его руководством команда всегда занимала места на пьедестале почёта; в числе прочего, тренировал её на зимних Олимпийских играх , где они выиграли бронзовые медали. Также является главным тренером команды скипа Сацуки Фудзисава «Loco Solare» (Китами). В качестве национального тренера национальных сборных Японии участник зимних Олимпийских игр , где женская команда Японии стали серебряными призёрами.

Достижения 
 : бронза (2007).
 : серебро (1990, 2002), бронза (1992, 2001, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Его дочь Кахо Онодэра — тоже кёрлингистка, участница , чемпионка и призёр  и чемпионатов Японии; Рёдзи и Кахо в смешанной паре стали бронзовыми призёрами  в 2007.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Тренеры по кёрлингу Японии